Новоросі́йська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Новоросійська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Новоросійська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Новоросійська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Новоросійська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Новоросійська вулиця — вулиця в місті Миколаїв.
 Новоросійська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Новоросійська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Новоросійська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

 Новоросійська вулиця — колишня назва Курінної вулиці в місті Кам'янське.
 Новоросійська вулиця — колишня назва Опришківської вулиці в місті Київ.
 Новоросійська вулиця — колишня назва вулиці Артема Носенка в місті Кременчук.
 Новоросійська вулиця — колишня назва вулиці Верхньобазарна у місті Кривий Ріг.
 Новоросійська вулиця — колишня назва вулиці Романа Майстерюка в місті Кропивницький.
 Новоросійська вулиця — колишня назва вулиці Відродження у місті Павлоград.
 Новоросійська вулиця — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Тетіїв.
 Новоросійська вулиця — колишня назва Арадської вулиці в місті Чернівці.

Вулиці